Aciphylla oreophila är en flockblommig växtart som beskrevs av Donald Petrie. Aciphylla oreophila ingår i släktet Aciphylla och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
oreophila